La Camera dei deputati è uno degli organismi del sistema parlamentare di un Paese.

 Camera dei deputati dell'Argentina
 Camera dei deputati del Brasile
 Camera dei deputati della Bolivia
 Camera dei deputati del Cile
 Camera dei deputati di Haiti
 Camera dei deputati della Repubblica italiana
 Camera dei deputati del Regno d'Italia, predecessore della Camera dei deputati della Repubblica italiana
 Camera dei deputati del Regno di Sardegna, predecessore della Camera dei deputati del Regno d'Italia
 Camera dei deputati del Lussemburgo
 Camera dei deputati del Messico
 Camera dei deputati del Paraguay
 Camera dei deputati della Repubblica Ceca
 Camera dei deputati della Repubblica Dominicana
 Camera dei deputati della Romania

Altro 
 Camera dei deputati – rete televisiva della Camera dei deputati italiana